Als Zeitkorrektur oder Zeitkorrektion wird bezeichnet:
 die Differenz von wahrer und angezeigter Zeit, siehe Uhrenfehler
 der kleine Unterschied zwischen Weltzeit UTC und Erdrotationszeit UT1, siehe dUT1
 die wegen dUT1 vereinzelt in die Weltzeit eingefügte Schaltsekunde 
 die Differenz zwischen Terrestrischer Dynamischer Zeit bzw. Ephemeridenzeit und Universal Time, siehe Delta T
 der Unterschied zwischen UTC und GPS-Zeit
 bei Sonnenuhren der Unterschied zwischen mittlerer und wahrer Ortszeit, siehe Zeitgleichung
 die Umstellung auf eine andere Zeitzone (ganze Anzahl von Stunden).

Siehe auch: Synchronisation, Zeitvergleich